Лоба́й — українське прізвище.

 Данило Лобай (1890—1966) — український публіцист, редактор, громадсько-політичний діяч
 Іван Лобай (*1996) — український футболіст
 Лобай Євген (1914—1946) — український військовик, поручник УПА.
Українські прізвища